Elina est un cultivar de rosier

Elina (ou Elīna) est aussi un patronyme et prénom féminin pouvant désigner:

Patronyme
Lise Élina (1913-1993), journaliste française de radio et de télévision
Odette Elina (1910-1991), peintre et écrivaine française

Prénom
Elīna Babkina (née en 1989), joueuse lettone de basket-ball
Elina Born (née en 1994), chanteuse estonienne
Elina Brotherus (née en 1972), photographe et artiste finlandaise
Elina Bystritskaïa (1928-2019), actrice soviético-russe
Elina Colomer (1922-1987), actrice argentine
Elina Danielian (née en 1978), joueuse d'échecs arménienne
Elina Duni (née en 1981), chanteuse helvético-albanaise
 (née en 1987), plongeuse suédoise
 (née en 1969), journalise russo-américaine
Elīna Garanča (née en 1976), mezzo-soprano lettone
 (née en 1964), joueuse azerbaïdjanais de handball
 (née en 1933), professeure et sociologue finlandaise
 (née en 1975), écrivaine et journaliste finlandaise
 (née en 1973), artiste russe de balalaïka
 (née en 1981), patineuse artistique finlandaise
Elina Knihtilä (née en 1971), actrice finlandaise
Elina Kononen (née en 1986), joueuse finlandaise de squash
 (née en 1970), chanteuse grecque
Élina Labourdette (1919-2014), actrice française
 (née en 1947), femme politique suédoise
Elina Löwensohn (née en 1966), actrice américaine
Elina Madison (née en 1976), actrice et auteure américaine
Elina Mikhina (née en 1994), athlète kazakh en 400 mètres
 (1903-1996), architecte anglo-australienne
 (née en 1985), judokate fidjienne
Elina Nechayeva (née en 1991), chanteuse soprano estonienne
 (née en 1983), nageuse olympique estonienne
 (1933-1996), actrice finlandaise
 (née en 1983), actrice estonienne de télévision et cinéma
, athlète lettone en saut à la perche
Elina Salo (née en 1936), actrice finlandaise
 (née en 1983), soprano et entraîneuse vocale finlandaise
Elina Svitolina (née en 1994), joueur ukrainienne de tennis
 (née en 1982), joueuse finlandaise de football
Elina Vaara (1903-1980), poétesse finlandaise
 (née en 1975), violoniste classique finlandaise
 (née en 1986), lutteuse olympique bulgare
Elīna Vaska (née en 1994), actrice lettone
Elina Zverava (née en 1960), athlète biélorusse en lancer du disque

Voir aussi
Symmachia elinas, espèce de lépidoptères
Elina, film finno-suédois

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom